

Нижні Татмиші — присілок, Аліковський район, Чувашія
 Нижні Татмиші — присілок, Канаський район, Чувашія

Див. також 
 Верхні Татмиші
 Середні Татмиші